Гантер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители: 
 Гантер, Бубба — американский актёр, телохранитель, музыкант.
 Гантер, Крис (род. 1989) — валлийский футболист, защитник.
 Гантер, Эдмунд (1581—1626) — английский математик и астроном; изобретатель счётной (предшественницы логарифмической) линейки и автор терминов косинус, котангенс и косеканс.

Вымышленные персонажи 
 Гантер — один из второстепенных героев телесериала «Друзья».